Die Verbund AG besitzt derzeit 124 Kraftwerke, darunter 110 Wasserkraftwerke, 9 Wärmekraftwerke (davon derzeit 3 in Betrieb), 4 Windparks und 2 Solarkraftwerke in und außerhalb von Österreich. An dieser Stelle sind die Kraftwerke in Österreich und Deutschland aufgelistet.

Kartografische Darstellung

Tabellarische Darstellung

Quelle 
 Website zu Kraftwerken von Verbund

Verbund AG
Elektrizitätsversorger (Österreich)
!